Microlinyphia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Gerhardt 1928. Microlinyphia ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Microlinyphia